Список крупнейших банков Европы 2015 года составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000 и ранжирует открытые акционерные банки по величине активов (согласно методологии журнала Forbes, учитываются лишь те банки, акции которых свободно обращаются на фондовых биржах). Среди крупнейших европейских банков доминируют финансовые учреждения Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, за которыми следуют банки Нидерландов, Швейцарии и Швеции. В 2016 году ситуация почти не изменилась, и по величине активов, как и ранее, лидировали банки Великобритании, Франции, Германии и Испании.

В 2015 году в рейтинге глобальных банков мира китайские финансовые учреждения существенно потеснили банки Европы. Однако, несмотря на это, европейские банки всё ещё составляли самую многочисленную географическую группу среди 50-и крупнейших банков мира. Существенное влияние на присутствие в списке европейских банков оказала девальвация евро по отношению к доллару на 10 % в течение 2014 года, что сократило размеры активов у многих банков еврозоны, а также девальвация рубля и сокращение торговли между Европейским союзом и Россией. Кроме того, в 2015 году в Европе сократилось число банковских отделений и банковских служащих.  

По величине рыночной стоимости крупнейшими банками Европы 2015 года были HSBC, Grupo Santander, Lloyds Banking Group, BNP Paribas, UBS, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays, Intesa Sanpaolo, ING Groep и Nordea. Для сравнения, в 2014 году в десятку крупнейших банков Европы по рыночной капитализации входили HSBC, Grupo Santander, Lloyds Banking Group, BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, UBS, Royal Bank of Scotland, Allied Irish Banks, Barclays и Nordea.

Для сравнения, в 2017 году крупнейшими банками Европы по величине активов являлись HSBC (2 374 млрд долл.), BNP Paribas (2 190 млрд долл.), Crédit Agricole (1 817 млрд долл.), Deutsche Bank (1 676 млрд долл.), Barclays (1 496 млрд долл.), Société Générale (1 454 млрд долл.), Grupo Santander (1 413 млрд долл.), Groupe BPCE (1 302 млрд долл.), Lloyds Banking Group (1 010 млрд долл.) и Royal Bank of Scotland (986 млрд долл.). Негативное влияние на европейские банки оказало обесценивание евро и фунта, вызванное выходом Великобритании из Европейского союза.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Top 1000 World Banks - Europe
 Leading banks and banking groups ranked by total assets in Europe from 2014 to 2017 (in billion U.S. dollars)

Списки банков